Le Barbier de Séville ou la Précaution inutile est une comédie en quatre actes de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, créée en 1775. Elle a inspiré plusieurs adaptations dont :

Musique
Il barbiere di Siviglia, opéra italien de Giovanni Paisiello créé en 1782 ;
Il barbiere di Siviglia, opéra en italien de Nicolas Isouard créé en 1796 ;
Il barbiere di Siviglia, opéra italien de Gioachino Rossini créé en 1816.

Cinéma
 Le Barbier de Séville, film français de Georges Méliès sorti en 1904 ;
 Le Barbier de Séville (The Barber of Seville), film américain de Hubert Bourlon et Jean Kemm sorti en 1933 ;
 Le Barbier de Séville (1944), dessin animé américain produit par Walter Lantz avec Woody Woodpecker ;
 Le Barbier de Séville (Il barbiere di Siviglia), film italien de Mario Costa sorti en 1946 ;
 Le Barbier de Séville, film français de Jean Loubignac sorti en 1948 ;
 Le Barbier de Séville (Figaro, il barbiere di Siviglia), film italien de Camillo Mastrocinque sorti en 1955.

Voir aussi
 L'Aventurier de Séville (Aventuras del barbero de Sevilla), film espagnol de Ladislao Vajda, sorti en 1954 ;
Le Barbier de Belleville (1977), chanson de Serge Reggiani, paroles de Claude Lemesle, musique d'Alice Dona.